Lo specchio della vita (Imitation of Life) – film diretto da John M. Stahl (1934)
Lo specchio della vita (Imitation of Life) – film diretto da Douglas Sirk (1959)